The Warning:
 The Warning — альбом Queensrÿche.
 «The Warning» — песня Эминема.

См. также